Морсе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний схід від Парижа, 85 км на південний схід від Ам'єна, 35 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 171 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 429,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Морсен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Морсен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена